Guillemeau ist der Name folgender Personen:
 Charles Guillemeau (1588–1656), französischer Chirurg
 Jacques Guillemeau (1549–1613), französischer Chirurg
 Jean-Jacques-Daniel Guillemeau (1736–1823), französischer Arzt
 Jean-Louis-Marie Guillemeau (1766–1852), französischer Arzt und Naturforscher